Алта има више значења:
 Алта
 Алта (Вајоминг)
 Алта (Калифорнија)
 Алта (Ајова)
 Алта (Флорида)
 Алта (Јута)